Żukówka (Polska)
 Żukówka (rejon miński)
 Żukówka – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.